Deux navires de la marine américaine portent le nom dUSS Parche :
 l', un sous-marin conventionnel de la classe Balao, en service de 1943 à 1946 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Sturgeon, en service de 1973 à 2004.

Parche